Patka ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Patka (* 1942), österreichische Archivarin, Kunstkonsulentin und Kuratorin
 Marcus G. Patka (* 1966), österreichischer Historiker und Germanist
 Pavel Patka (* 1987), tschechischer Fußballspieler

Sonstiges:

 Patka (Bach), Tributärin der Donau bei Krčedin, Vojvodina
 Patka ist eine Kopfbedeckung (vgl. SikhWIKI) der Sikhs, alternativ zum bedeutenderen Dastar